Ива́н Данилов:
 Данилов, Иван Алексеевич (1895—1953) — председатель Петрозаводского городского совета.
 Данилов, Иван Васильевич (1952—1998) — советский и российский мастер колокольной музыки, историк.
 Данилов, Иван Данилович (1768 или 1770—1852) — тайный советник, сенатор.
 Данилов, Иван Петрович (род. 1924) — советский и белорусский учёный в области гематологии и переливания крови.